BQ Большой Медведицы () — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 5159 световых лет (около 1582 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,9m до +13,5m. Орбитальный период — около 2,3215 суток.

Примечания